Соборная колокольня (Астрахань)
 Соборная колокольня (Каргополь)
 Соборная колокольня (Коломна)
 Соборная колокольня (Рязанский Кремль)
 Соборная колокольня (Соликамск)
 Соборная колокольня (Суздаль)
 Соборная колокольня (Тобольск)